Clivia – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych
 Clivia – rodzaj chrząszczy z rodziny biegaczowatych